

Codici 
 kew – codice ISO 639-3 della lingua west kewa

Geografia 
 Kew – quartiere e antica parrocchia londinese
 Kew – sobborgo della città australiana di Melbourne